Hohenthann ist der Ortsname von

 Hohenthann, Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern
 Hohenthann (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hohenthann (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hohenthann (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Hohenthan
 Hohentann
 Hohe Tanne
 Hohe Tannen